Schloss Prillwitz steht für:
Jagdschloss Prillwitz, Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Prillwitz (Pommern), Polen